Miejscowości w USA:
 Wild Rose – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
Gminy w USA:
 Wild Rose (ang. Wild Rose Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh